Unterberggraben ist der Name folgender Gewässer:

 Unterberggraben (Großarler Ache), linker Zufluss der Großarler Ache bei Unterberg, Markt Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Unterberggraben (Moosbach), rechter Zufluss des Moosbachs (zum Rothbach) bei Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern